Radomicko peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Radomicko, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Radomicko, un village dans la voïvodie de Lubusz.